Darga steht für:

 Darga (Trope), Betonungszeichen in der jüdischen Liturgie
 Zentrum einer Sufi-Bruderschaft, siehe Tekke

Darga ist der Familienname folgender Personen:
 Klaus Darga (* 1934), deutscher Schachspieler und -trainer
 Muhibbe Darga (1921–2018), türkische Archäologin